«Diamonds» () — сингл британского автор-исполнителя Сэма Смита, выпущенный 18 сентября 2020 года в качестве второго сингла с его третьего студийного альбома Love Goes. Песня была написана Смитом совместно с продюсерами Shellback и OzGo. Ремикс на песню британского диджея, Джоэла Корри, и акустическая версия были выпущены 9 октября 2020 года.

Описание 
Песня рассказывает о расставании. Саманта Хиссонг из Rolling Stone описала её как «три минуты и 34 секунды катарсиса».

Трек-лист 
Digital download — Acoustic
 «Diamonds» (Acoustic) — 3:14

Digital download — Joel Corry Remix
 «Diamonds» (Joel Corry Remix) — 3:15

Чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2020 года
Песни 2020 года
Песни Сэма Смита
Песни, написанные Сэмом Смитом
Песни, написанные Shellback
Песни, спродюсированные Shellback
Композиции в стиле диско